Konkurence (z latinského concurrere, „vést spolu“, „běžet spolu“) má několik významů:

 rivalita – soutěžení o moc, úspěch nebo náklonnost

evoluce
 kompetice – soupeření živých tvorů o vzácné zdroje

ekonomie
 hospodářská soutěž mezi podnikateli
 konkurence dopravců v osobní železniční dopravě v Česku
 Konkurence autobusových dopravců v Ústeckém kraji

právo
 souběh trestných činů – situace označovaná také jako „konkurence trestných činů“, kdy pachatel spáchá více trestných činů
 konkurence – odlišné stanovisko soudce k odůvodnění přijatého rozhodnutí, viz separátní votum

Externí odkazy